Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale  Tony Giammalva 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Balázs Taróczy (campione)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr (primo turno)
 Peter McNamara (quarti di finale)

 Jean-François Caujolle (secondo turno)
 Patrick Proisy (primo turno)
 Shlomo Glickstein (secondo turno)
 Tony Giammalva (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1980